Rodriguinho (cantor)
 Rodriguinho (voleibolista)
 Rodrigo Batista da Cruz, futebolista brasileiro que atua como atacante
 Rodrigo Dantas, político brasileiro
 Rodrigo Dantas (futebolista)
 Rodrigo César Castro Cabral, futebolista brasileiro, defendeu o Santos FC e transferiu-se para o Azerbaijão
 Rodrigo Eduardo Costa Marinho, futebolista brasileiro que atua como meia

Desambiguações de epônimos
Hipocorísticos